Tree (« arbre » en anglais) peut faire référence à :

 En informatique tree est un mot signifiant reconnu par l'interpreteur de commande des systèmes Unix, Linux, DOS et Windows qui affiche les dossiers présent sur un disque ou un support mémoire sous forme d'arborescence.
 En mathématiques, TREE(n) est une des fonctions des hiérarchies de croissance rapide déduite du Théorème de Kruskal.
 TREE est aussi une abréviation du nom du journal anglais TRends in Ecology and Evolution, spécialisé en biologie de l'évolution.
 , une sculpture gonflable de l'artiste Paul McCarthy.

Patronyme 

 Michael Tree (1934-2018), altiste américain ;
 Penelope Tree, mannequin anglais célèbre durant le Swinging London ;
 Oliver Tree (né en 1993), chanteur, musicien, rappeur et comédien américain.